Игорь Аксёнов:
 Аксёнов, Игорь Владимирович (род. 1977) — российский футболист.
 Аксёнов, Игорь Геннадьевич (род. 1967) — российский футболист.